Ipala – comune del Guatemala
Lago Ipala – lago del Guatemala
Ipala – circoscrizione della Tanzania